Fender, henviser til forskellige artikler:

 Fender – Fender Musical Instruments Corporation, guitarfabrikant.
 Fender (maritim) – fast monteret eller løst komponent, som eksempelvis anvendes ved beskyttelse af en skibsside.

Efternavn 
 Freddy Fender – afdød amerikansk country- og Rock and roll-musiker.
 Leo Fender – grundlægger af guitarfabrikanten Fender.